Il singolare del Virginia Slims of New England 1988 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1988.

Chris Evert era la detentrice del titolo, ma ha perso in semifinale contro Nataša Zvereva.

Navrátilová ha battuto in finale 6–7, 6–4, 6–3 Zvereva.

Teste di serie

  Martina Navrátilová (campionessa)
  Chris Evert (semifinali)
  Gabriela Sabatini (semifinali)
  Pam Shriver (secondo turno)

 Helena Suková (quarti di finale) 
 Nataša Zvereva (finale) 
 Barbara Potter (quarti di finale) 
 Larisa Neiland (secondo turno)

Tabellone

Note 
 

Virginia Slims of New England 1988